Cha-Cha-Cha oder Cha Cha Cha bezeichnet:
 Cha-Cha-Cha, Gesellschaftstanz

 Cha Cha Cha (1989), finnisch-schwedische Filmkomödie von Mika Kaurismäki
 Cha-Cha-Cha (1956), US-amerikanischer Musikfilm von Fred F. Sears (Cha-Cha-Cha Boom)
 Cha-Cha-Cha (1981), ungarischer Jugendfilm von János Kovácsi

Siehe auch:
 Tschatscha
 Schatscha